Теребище () — бывшее село в Корюковском районе Черниговской области Украины. Было подчинено Охрамиевичскому сельсовету.

История 
Решением Черниговского областного совета село снято с учёта.

География 
Было расположено у истоков реки Передовка — восточнее села Охрамиевичи и севернее села Лупасово. По состоянию местности на 1986 год были изображены урочище Теребище, без населения, сарай.

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области